Кристина Мария Ульсон (; 2 марта 1979, Кристианстад) — шведская политолог и писательница. Автор романов о работе правоохранительных органов Швеции. Среди её книг "Золушки", "Маргаритки", "Заложник", "Стеклянный дом".

Биография 
Кристина Ульсон по профессии политолог. Работала в отделе по борьбе с терроризмом при ОБСЕ, а еще раньше — аналитиком в Полиции безопасности и МИДе. Опубликовала первый роман в 2009 году. Книги Ульсон переведены на многие европейские языки, она удостоена премии Stabilo, избрана членом Шведской академии детектива, которая дважды номинировала Ульсон на звание лучшего автора. Шведское телевидение снимает сериал по первым трем романам молодой писательницы.

Публикации на русском языке

Примечания

Ссылки 
 О Кристине Ульсон

Писательницы Швеции
Персоналии по алфавиту
Авторы детективной прозы
Писатели по алфавиту
Литература XXI века
Политологи Швеции